Кузьминка — посёлок в Нехаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Динамовского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 24 декабря 2004 года № 977-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Нехаевского района и муниципальных образований в его составе», посёлок вошёл в состав образованного Динамовского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона, в пределах Калачской возвышенности, относящейся к Восточно-Европейской равнине.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения  мужчин — 3 человека (100 %) из 3 жителей .

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 100 % из общей численности населения в 31 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
стоит на автодороге регионального значения «Динамо — Кузьминка — до границы Воронежской области» (идентификационный номер 18 ОП МЗ 18Н-78).

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Нехаевского района